То́ри Коа́на ( Коана То̄ри; ) — японская кёрлингистка.

Играет на позиции четвёртого. Скип своей команды.

Достижения 
 : золото (), серебро (), бронза (, ).
 : бронза ().

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Японии
Чемпионы Японии по кёрлингу